El término Olea puede referirse a:

 Oleaceae: De la familia de las oleáceas (Oleaeceae) comprende 24 géneros de plantas leñosas, incluidos arbustos, árboles y vides.
 Olea: Es un género de cerca de 20 especies de la familia de las Oleaceae, nativa de regiones templadas cálidas y tropicales del sur de Europa, África, sur de Asia y Australasia.
 Olea laurifolia.
 Olea capensis.
 Olea europaea.
 Olea el apellido en su idioma de origen, el vasco, significa ferretería.

Lugares de España:

 Olea: Localidad del municipio de Valdeolea (Cantabria)
 Olea de Boedo: Municipio de la provincia de Palencia (Castilla y León)

Apellido de:

 Víctor Flores Olea: (1932) Es profesor universitario, ensayista, narrador, diplomático y fotógrafo mexicano.
 Víctor Olea Alegría: (1950-1974) militante del Partido Socialista de Chile, detenido desaparecido.
 Mercedes Olea: (1966) Actriz mexicana.
 Pedro Olea Retolaza: (1938) Es un director, productor, guionista de cine español nacido en Bilbao.
 Ana González Olea: (1915–2008) Gran actriz chilena, Premio Nacional de Arte 1969.
 Marco Olea: (1979) Futbolista chileno.